Kannengießer bezeichnet:

 Kannengießer (Beruf), ein historischer Beruf

Kannengiesser bzw. Kannengießer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Kannengießer (* 1978), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Regieassistent
 Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft
 Georg Kannengießer (1814–1900), deutscher Historien-, Porträt- und Landschaftsmaler

 Eduard Albert Carl Kannengiesser (1861–1933), Senatspräsident am Oberlandesgericht Hamburg 
 Hans Kannengießer (1868–1945), preußischer und osmanischer Generalmajor 
 Heinrich Kannengießer († nach 1504), Stück- und Glockengießer sowie Bürgermeister der Stadt Dresden
 Heinrich Kannengießer (Generalleutnant) (1880–1970), deutscher Generalleutnant
 Josef Kannengießer (1894–1981), deutscher Journalist Parlamentarier (Zentrum) 
 Louis von Kannengießer (1852–1919), deutscher Kaufmann und Reeder
 Matthias Kannengiesser (* 1974), deutscher Autor und Fachjournalist von EDV-Fachbüchern
 Matthias Kannengießer (* 1968), deutscher Jurist
 Otto Kannengießer (1893–1958), deutscher Politiker (NSDAP)
 Sigrid Kannengießer, deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Walter Kannengießer (* 1929), deutscher Journalist
 Wilhelm Kannengießer (1813–nach 1880), deutscher Bergwerksdirektor

Siehe auch:
 Kannegießer
 Kannegiesser
 Kanngießer